USK puede referirse a:
 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, un organismo de clasificación de videojuegos por edades en Alemania; o
 el código IATA del Aeropuerto de Usinsk, situado en la República de Komi (Rusia).